Hirschbrunnen ist Name und Namensbestandteil von Gewässern: 

 Hirschbrunnen (Elbingerode), Quelle im Flusssystem der Bode bei Elbingerode, Stadt Oberharz am Brocken, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Hirschbrunnen (Gerlitzen), Quelle am Nordosthang des Gerlitzen an der Grenze der Gemeinden Arriach, Bezirk Villach-Land und Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, beide Kärnten 
 Hirschbrunnen (Koppenwinder Forst), Seitenhangquelle zu einem linken Waldbach (zur Mittelebrach) im Koppenwinder Forst, Landkreis Bamberg, Bayern
 Hirschbrunnen (Nennslingen), Quelle des Hirschgraben (Anlauter) bei Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hirschbrunnen (Peterskopf), Quelle am Südsüdwestabhang des Peterskopfes nahe Hardenburg, Stadt Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Hirschbrunnen (Sauerlach), abflussloser Teich im Deisenhofener Forst bei Sauerlach, Landkreis München, Bayern, im Einzugsgebiet des Mittleren-Isar-Kanals

 Bach vom Hirschbrunnen (Georgenstadt), linker Zufluss des Eschenbachs bei Georgenstadt, Gemeinde Ellenberg auf der Gemeindegrenze zu Stadt Ellwangen, alle im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hirschbrunnenbach (Lambsbach), rechter Zufluss des Lambsbachs gegenüber Käshofen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz; die namengebende Quelle Hirschbrunnen liegt bei Schloss Karlsberg, Stadtteil Bruchhof-Sanddorf, Homburg, Saarpfalz-Kreises, Saarland
 Hirschbrunnenbach (Pegnitz), rechter Zufluss der Pegnitz in Rückersdorf, Landkreis Nürnberger Land, Bayern 
 Hirschbrunnenbach (Petersbrunnenbach), linker Zufluss des Petersbrunnenbachs (im Katzenbachsee zum Katzenbach, zur Zaber) bei Weiler an der Zaber, Gemeinde Pfaffenhofen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hirschbrunnenbach (Schutterbach), linker Zufluss des Schutterbachs (zur Rauhen Ebrach) im Naturschutzgebiet Schulterbachtal bei Theinheim, Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hirschbrunnenbächle (Schlücht), rechter Zufluss der Schlücht bei Igelschlatt, Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hirschbach
 Hirschquelle